Střelecký ostrov steht für folgende geografische Objekte in Tschechien:

 Střelecký ostrov (Budweis), ehemalige Moldauinsel in der Stadt Budweis, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj
 Stadion Střelecký ostrov, Fußballstadion in der Stadt Budweis
 Střelecký ostrov (Litoměřice), Elbinsel in der Stadt Litoměřice, Okres Litoměřice, Ústecký kraj
 Střelecký ostrov (Prag), Moldauinsel in Prag
 Střelecký ostrov, früherer Name von Městský ostrov, Flussinsel in der Otava in der Stadt Písek, Jihočeský kraj